El Grup GBI és una organització empresarial que agrupa cinc empreses que donen servei a municipis, institucions, empreses i indústries en la gestió integral de residus municipals i industrials i en el disseny, la construcció i manteniment d'espais públics. El grup va ser fundat per Gustavo Buesa Ibáñez i té la seu a Lloret de Mar.

Empreses 
El grup està format per:

 GBI SERVEIS és una empresa dedicada a la gestió de residus, que planifica, gestiona i explota diferents serveis en centres de treball repartits per la geografia catalana. Les activitats productives proveeixen la gestió de dipòsits controlats, plantes de compostatge i centres de tractament de residus, concessions de serveis de recollida de RSU, recollida selectiva, de runa, enderrocs de la construcció, neteja de platges, neteja viària i manteniment de parcs infantils, entre uns altres.
 Catalana de Tractaments d'Olis Residuals, S.A. (CATOR) és una empresa privada fortament compromesa amb el medi ambient, dedicada a la recollida i regeneració d'olis minerals usats. Com a empresa privada i de serveis, CATOR posa a disposició tant d'Administracions com de grups industrials, les millors solucions sostenibles per a la gestió dels olis usats, amb els estàndards més alts de qualitat i respecte mediambiental.
 Serveis Integrals de Residus de Catalunya S.L. (SIRCAT), és especialista en la gestió integral de residus (recollida, logística i tractament) que té com a objectiu global contribuir al desenvolupament sostenible dels sectors industrials i de serveis de Catalunya.
 Tractament Efluents Líquids Wehrle S.A. (TELWESA), és una empresa que ofereix un Servei Integral per a la correcta operació de plantes de tractament d'aigües residuals urbanes, industrials i efluents d'alta càrrega.
 EDA Instal·lacions i Energia S.L., empresa que ofereix serveis i solucions integrals a les àrees d'edificació, industrial, eficiència energètica i manteniment.

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial.